Tysse steht für:
 Tysse (Suldal), Ort in der norwegischen Gemeinde Suldal, Provinz Rogaland
 Tysse (Etne), Ort in der norwegischen Gemeinde Etne, Provinz Vestland
 Tysse (Samnanger), Ort in der norwegischen Gemeinde Samnanger, Provinz Vestland
 Tysse (Osterøy), Ort in der norwegischen Gemeinde Osterøy, Provinz Vestland
 Tysse (Fjaler), Ort in der norwegischen Gemeinde Fjaler, Provinz Vestland

Tysse ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Tysse, einen norwegischen Leichtathleten
 Kjersti Tysse Plätzer, geb. Tysse, ehemalige norwegische Leichtathletin